Renaud puede referirse a:

Patronímicos (nombre de familia "Renaud") 
 Éric Renaud (1961-), deportista francés.
 Francis Renaud (1887-1973), escultor francés. 
 Madeleine Renaud (1900-1994), actriz francesa.
 Marcel Renaud (1926-2016), deportista francés.
 Michelle Renaud o Michelle Renaud Ruesga]'' (1988-), actriz mexicana.
 Philippe Renaud (1962-), deportista francés en piragüismo.

 Nombres de pila "Renaud" 
 Renaud Denoix de Saint Marc (1938-), alto funcionario francés, ex secretario general de gobierno, y exvicepresidente del Consejo de Estado.
 Renaud Séchan (1952-), más conocido como Renaud, cantor francés.

 Toponímicos 
 Isla Renaud''', isla en el Antártico, la mayor de las islas Biscoe en la Antártida.